A Siklósi járás Baranya megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Siklós. Területe 652,99 km², népessége 36 257 fő, népsűrűsége 56 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Három város (Siklós, Harkány és Villány) és 50 község tartozik hozzá.

A Siklósi járás a járások 1983-as megszüntetése előtt mindvégig létezett, és székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta mindig Siklós volt.

Települései

Története

Források 
 A 218/2012. (VIII. 13.) számú kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (Magyar Közlöny 2012. évi 107. szám, 2012.augusztus 13.)
 A KSH 2012. évi helységnévkönyve

Jegyzetek

Baranya megye járásai
Baranya vármegye járásai